Ib Larsen kan referere til følgende:

 Ib Storm Larsen (1925-1991) – dansk roer, sølvmedaljevinder ved OL 1948 i London
 Ib Larsen (politiker) (1931-2012) – dansk politiker og medlem af Folketinget (Ib Arved Larsen)
 Ib Ivan Larsen (f. 1945) – dansk roer, bronzemedaljevinder ved OL 1968 i Mexico City